Тлумацька райо́нна ра́да — районна рада Івано-Франківської області.

Джерела 

 Сайт Верховної Ради України

Районні ради Івано-Франківської області